Xələc (o Khalandzh o Khaladzh) può riferirsi a:
Khaladzh – comune dell'Armenia (provincia di Syunik)
Khaladzh – comune dell'Azerbaigian (distretto di Beylaqan)
Parça Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Salyan)
Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Qubadlı)
Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Salyan)
Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Şərur)
Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Ujar)
Xələc – comune dell'Azerbaigian (rayon di Xızı)